Феофа́но (; иногда — Феофа́ния) может означать:
 Феофано Афинская (кон. VIII — нач. IX) — византийская императрица, жена Ставракия.
 Феофано (IX век — 895/897) — византийская императрица, жена Льва VI Мудрого.
 Феофано (X век — после 976) — византийская императрица, жена Романа II Младшего и (позже) Никифора II Фоки.
 Феофано (956—991) — императрица Священной Римской империи, жена Оттона II Рыжего.

См. также 
 Феофания (значения)